Вальтер Ариэль Гарсия (; род. 14 марта 1984 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера 
Гарсия начал свою карьеру в «Архентинос Хуниорс» в 2001 году, но в 2002 году клуб вылетел в Дивизион Б. В следующем году Гарсия перешёл в «Сан-Лоренсо», один из пяти ведущих клубов страны, где был ключевым игроком обороны, сыграв в 61 матче чемпионата. Участвовал в Кубке Либертадорес-2004, в котором начал в основе все 4 матча и Кубке Либертадорес-2005, в котором также сыграл 4 матча и забил один гол. Его успешная игра не осталась незамеченной, и он начал получать предложения от различных европейских клубов. «Севилья» была заинтересованы в приобретении Гарсии на правах аренды, однако её предложение было отклонено «Сан-Лоренсо», который рассчитывал продать игрока. В итоге клуб принял предложение в $ 2 млн от российского «Рубина».

В 2006 году Гарсия без успеха играл за «Рубин», а затем отправился в аренду в итальянскую «Катанию», прежде чем вернуться в Аргентину, чтобы играть за «Кильмес» в 2007 году. После вылета команды в Дивизион Б Гарсия ещё на год остался в «Кильмесе», а в 2008 году перешёл на правах свободного агента в уругвайский «Насьональ». Не сыграв ни одного матча за новый клуб, Гарсия получал предложения от различных клубов, в том числе мексиканской «Америки» и «Депортиво Кито». В августе 2009 года он подписал контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Гарсия покинул клуб в конце сезона 2009 года, сыграв только 1 игру, и отправился на просмотр в английский «Лидс Юнайтед» с надеждами на подписание контракта в январе 2010 года. Однако менеджер «Лидса» Саймон Грейсон решил, что после того, как в товарищеском матче, в котором Гарсия играл в центре обороны, «Лидс» пропустил 4 гола, Гарсия не лучше, чем любой из уже имеющихся защитников. В итоге контракт не был подписан. С тех пор Гарсия играет за команды аргентинского Дивизиона Б.

Карьера в сборной 
Гарсиа представлял Аргентину на чемпионате мира U-17 2001 года. Он также был членом сборной на чемпионате мира 2003 года среди молодежи и молодежном чемпионате Южной Америки 2003 года, который был выигран аргентинской командой.

Примечания

Ссылки 
 MLS player profile
  Argentine Primera statistics
  BDFA profile 
  clarin.com 
  clarin.com 
  clarin.com 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Хувентуд Антониана»
Игроки ФК «Гильермо Браун»
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Игроки ФК «Лос-Андес»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Олл Бойз»